Pniówek peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Pniówek, un village de la voïvodie de Lublin
 Pniówek, un village de la voïvodie de Silésie